Wojny ist ein polnischer Ortsname:
 Wojny (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Woynen, 1938 bis 1945 Woinen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Wojny (Załuski), Ort im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien